Wilhelmslied steht für:

 Chanson de Guillaume, altfranzösisches Heldengedicht
 Het Wilhelmus, niederländische Nationalhymne